Balrampur (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Balrampur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Balrampur